Posidonienschiefer ist in der Erdgeschichte:
 die Bezeichnung eines Gesteins im Karbon; siehe Posidonienschiefer (Karbon)
 die Bezeichnung eines Gestein im Jura; siehe Posidonienschiefer (Jura)
 die Bezeichnung für eine lithostratigrafische Formation des Unterjuras; siehe Posidonienschiefer-Formation